Castleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Castleton Township (Kansas)
 Castleton Township (Michigan)